Jay Cutler puede referirse a:

 Jay Cutler (1983-), jugador estadounidense de fútbol americano;
 Jay Cutler (1973-), culturista estadounidense.